Никола́й Боборы́кин:
 Боборыкин, Николай Васильевич (1756—1814) — российский военный, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (1789).
 Боборыкин, Николай Лукьянович (1794—1860) — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (1857).